

Плезант-Гроув — місто, штат Алабама
 Плезант-Гроув — місто, штат Юта
 Плезант-Гроув — переписна місцевість, штат Меріленд
 Плезант-Гроув — переписна місцевість, штат Огайо